Mary Morris peut nommer :
Mary Morris (1862-1932), brodeuse britannique ;
Mary Morris (1915-1988), actrice britannique.